Doibani se poate referi la următoarele localități din Stânga Nistrului, Republica Moldova:

Doibani I
Doibani II